Чемпіонат світу з шосейно-кільцевих мотоперегонів сезону 2014 року — 66-ий сезон змагань з шосейно-кільцевих мотоперегонів MotoGP, що проводвся під егідою Міжнародної мотоциклетної федерації. У класі MotoGP чемпіоном став Марк Маркес (вдруге поспіль), в Moto2 тріумфував Естів Рабат, а в Moto3 найсильнішим став менший з братів Маркесів, Алекс.

Етапи Гран-Прі 
2 жовтня 2013 року Міжнародна мотоциклетна федерація оголосила попередній календар змагань сезону 2014 року, який включав у себе 19 етапів: 13 грудня було підтверджено підписання контракту з організаторами на проведення Гран-Прі Іспанії. У середині січня у засобах масової інформації з'явились дані, що Гран-Прі Бразилії не відбудеться через проблеми місцевого промоутеру з коштами, необхідними для реконструкції автодрому імені Нельсона Піке. У черговому оновленні календаря, яке було опубліковане 24 лютого 2014 року бразильський етап був офіційно виключений із змагань, а Гран-Прі Арагону було перенесене на 28 вересня.

В порівнянні із календарем сезону 2013 кількість етапів не змінилась, але Гран-Прі США було замінене на Гран-Прі Аргентини.

Примітки:
  — гонка відбувається вночі;
  — гонка проходить в суботу.

За підсумками сезону найкращим було визнане Гран-Прі Індіанаполісу.

Клас MotoGP

Учасники 
За перемогу у змаганнях боролися 11 чемпіонів світу, які загалом виграли 26 чемпіонатів у трьох класах — це стало новим рекордом за складом учасників у «королівському» класі. Окрім цього, щонайменше 16 з них хоча б один раз здобували перемоги на етапах Гран-Прі, загалом здобувши 333 — це також стало новим рекордом.

Перед початком сезону всіх учасників було поділено на дві категорії: „Заводські“ (Factory) та „Відкриті“ (Open). Це було зроблено з метою урівнювання шансів всіх гонщиків на перемогу, оскільки заводські команди володіли розвиненішими технологіями. Саме тому для команд категорії „Open“ правила участі були дещо ослабленими. Основні відмінності між правилами категорій:

У категорію заводських потрапили по 2 гонщики команд «Repsol Honda», «Movistar Yamaha MotoGP», «Ducati Team», «Pramac Racing» та Monster Yamaha Tech 3, а також по одному від «LCR Honda MotoGP» та «GO&FUN Honda Gresini». Для категорії Open інженери Honda Racing Corporation розробили спеціальний мотоцикл Honda RCV1000R (на базі моделі Honda RC213V, проте без пневматичного приводу клапанів, безривкової коробки передач та фірмового програмного забезпечення), який з набором двигунів та оновленнями протягом сезону коштував для команд 1 млн. €. Дещо іншим шляхом пішли інженери Yamaha, які продавали командам лише двигун він Yamaha YZR-M1 зразка попереднього сезону, для якого вже потім приватні команди розробляли шасі власної конструкції. Ще в цій категорії брали участь команди «Avintia Racing» та «Paul Bird Motorsport», які розробляли власні мотоциклі, та команда «IodaRacing Project», мотоцикл якої був побудований на базі моделі Aprilia RSV4.

20 листопада 2013 року FIM оголосила попередній склад учасників сезону 2014 року у класі MotoGP, який складався із 24 гонщиків. 14 січня 2014 року FIM оновила попередній список, а 28 лютого остаточно його затвердила. У «королівському» класі змагалося на постійній основі 23 гонщика (12 заводських та 11 категорії Open), 3 брало участь у деяких гонках за принципом вайлд-кард, ще 3 спортсмена заміняло в гонках травмованих.

Зміни 
В порівнянні з попереднім сезоном склад команд не змінився. Команда «Ducati Team» перейшла з категорії «заводських» команд (Factory) у «приватні» (Open).

Серед гонщиків відбулись наступні зміни:
 Нікі Хейден перейшов з «Ducati Corse» у «Power Electronics Aspar». Його місце зайняв Кел Кратчлоу, який перейшов з «Monster Yamaha Tech 3»;
 діючий чемпіон світу в класі Moto2 Пол Еспаргаро перейшов до «королівського» класу, приєднавшись до «Monster Yamaha Tech 3»;
 Алеїч Еспаргаро перейшов з команди «Power Electronics Aspar» до «NGM Mobile Forward Racing», його місце зайняв Хіросі Аояма, який у попередньому сезоні виступав за «Avintia Blusens»;
 австралієць Браян Старінг залишив команду «GO&FUN Honda Gresini», його місце зайняв Скот Реддінг, який прийшов з класу Moto2;
 Йонні Ернандес перейшов з команди «Paul Bird Motorsport» у «Pramac Racing», його місце зайняв австралієць Брок Паркес;
 Майк Ді Меліо приєднався до команди «Avintia Racing»;
 Бен Спіс, який через травму пропустив більшість попереднього сезону, завершив свої виступи у MotoGP.

Перебіг сезону

Передсезонні тести 
Як відомо, у чемпіонаті MotoGP забороняється проводити тестування мотоциклів та тренування гонщиків на шосейно-кільцевих треках у період канікул між сезонами. З цією метою організовують спеціальні офіційні тести, які відбуваються у певні заздалегідь встановлені дні. У сезоні 2014 року таких тестів було 3: два на малайзійському треці Сепанг та ще один на катарському Лосейлі. На перших (проходили  4-6 березня) найкращий результат показав діючий чемпіон світу Марк Маркес, на других, які відбувались 26-28 лютого, найкращими стали відразу два гонщики, продемонструвавши однаковий результат — Валентіно Россі та Дані Педроса.

Сезон 
У дебютній гонці сезону в Катарі перемогу здобув Марк Маркес, в той же час, коли його потенційний основний суперник Хорхе Лоренсо вилетів з треку. На другому етапі у Америці Маркес знову тріумфував, Лоренсо ж допустив фальстарт та закінчив гонку на 10-му місці. На другому місці після двох етапів закріпився колега Маркеса по команді Дані Педроса, третім став Валентіно Россі.

У Аргентині, яка повернулась у календар MotoGP, Маркес був першим, Педроса другим, Лоренсо фінішував на 3-му місці.

Загалом тріумфальна серія перемог Марка Маркеса склала перші 10 етапів сезону, після чого у його перемозі в чемпіонаті вже майже ніхто не сумнівався; основна боротьба у змаганнях розгорнулась за друге місце, на яке претендували Даніель Педроса, Валентіно Россі та Хорхе Лоренсо, який з дев'ятого етапу сезону, Німеччини видав неймовірну серію із 9 поспіль потраплянь на подіум, здобувши в тому числі дві перемоги (у Арагоні та Японії).

Марк Маркес виграв чемпіонат достроково, за 3 гонки до кінця чемпіонату, у Японії, на рідному для його команди треці.

Дані Педроса, фінішувавши без очок на двох етапах поспіль в кінці сезону (у Австралії та Малайзії), позбавив себе шансів закінчити сезон у призовій трійці.

Валентіно Россі, який завершив 4 останні гонки на подіумі (здобувши в тому числі одну перемогу на Гран-Прі Австралії) закінчив сезон попереду свого колеги по команді, Хорхе Лоренсо, на 2-му місці.

Результати

Залік гонщиків 
Система нарахування очок

Очки нараховуються першим п'ятнадцятьом гонщикам відповідно до зайнятого місця:

Результати гонок

Примітка:
 Гонщики:
Жирний – гонщики заводських команд
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP.
 Результати:
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників 
У залік виробників враховувався результат одного найкращого гонщика виробника.

Залік команд

Клас Moto2

Учасники 
20 листопада 2013 року FIM оголосила попередній склад учасників сезону 2014 року у класі Moto2, який складався із 35 гонщиків. 14 січня 2014 року список був оновлений: були заявлені Франко Морбіделлі (команда «Italtrans Racing Team») та Роман Рамос («QMMF Racing Team»). 28 лютого було опубліковано остаточний список учасників, до якого увійшло 35 спортсменів.

Загалом у класі змагатилися гонщики 14 національностей, зокрема 9 пілотів представляли Іспанію, по 4 — Італію та Швейцарію. Серед виробників найбільше представників мав Kalex — 13, на Suter виступало 12 гонщиків.

Результати

Залік гонщиків 

Результати гонок

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP;
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників

Клас Moto3

Учасники 
20 листопада 2013 року FIM оголосила попередній склад учасників сезону 2014 року у класі Moto3, який складався із 33 гонщиків. 14 січня 2014 року список було оновлено, а 28 лютого було опубліковано остаточний склад учасників, до якого увійшло 33 спортсмени.

Результати

Залік гонщиків 

Результати гонок

Примітка:
Блакитним кольором позначені гонщики-дебютанти класу MotoGP;
Потовщеним шрифтом виділені результати гонщика, який стартував з поулу;
Курсивним шрифтом позначені результати гонщиків, які показали найшвидше коло.

Залік виробників 

Примітка: Перемогу отримав KTM через більшу кількість здобутих перемог у гонках.

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт  чемпіонату світу MotoGP

2014
Спортивні події 2014